Артём Коноевич Бероян (; 10 (22) июня 1878, Тифлис, Кавказское наместничество, Российская империя — 1962, Тбилиси Грузинская ССР) — армянский советский  театра и кино. Народный артист Грузинской ССР (1941).

Биография 
Был женат на Марии Бероян, армянской советской актрисе, Народной артистке Грузинской ССР.

Один из ветеранов армянской сцены. Дебютировал в театре в Тифлисе в 1899 году. В 1909 году выступал с абелянско-армянской группой в Константинополе. Выступал в Ереванском революционном театре. С 1922 года играл в армянском драматическом театре в Тифлисе. Был одним из первых актёров армянской драмы в Тбилиси.

Выступал вместе с супругой Марией Бероян. Играл драматические и хара́ктерные роли. Для актёрского искусства А. Берояна были характерны чёткий рисунок сценического образа, реалистическая манера игры.

Выступал в Иране, Египте, Румынии и Болгарии.

Избранные роли в театре 
 Аслак («Доктор Стокман» Ибсена)
 Зимзимов («Пэпо» Сундукяна)
 Парси («Разбитый очаг» Г. Сундукяна)
 Элизбаров («Из-за чести» А. Ширванзаде)
 Берест («Платон Кречет» А. Корнейчука)
 Васин («Русские люди» К. Симонов)
 Левшин («Враги» М. Горького).

Избранная фильмография 
 1935 — Пэпо

Литература 
 Театральная энциклопедия. т.1

Ссылки 
 ԱՐՏԵՄ ԲԵՐՈՅԱՆ

Народные артисты Грузинской ССР
Актёры театра СССР